Кристиан Гарин — победитель турнира.

Общая информация 
Представитель Чили выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде среди юношей впервые с 1998 года. Тогда 17-летний Фернандо Гонсалес также стал лучшим на кортах Roland Garros.

Посев 

  Ник Кирьос (Второй раунд)
  Никола Милоевич (Полуфинал)
  Ласло Дьёре (Третий раунд)
  Александр Зверев (Финал)
  Кайл Эдмунд (Четвертьфинал)
  Джанлуиджи Квинци (Четвертьфинал)
  Филиппо Бальди (Второй раунд)
  Борна Чорич (Полуфинал)

<li>  Максим Аму (Первый раунд)
<li>  Клеман Генс (Первый раунд)
<li>  Жоан-Себастьян Татло (Третий раунд)
<li>  Уэйн Монтгомери (Первый раунд)
<li>  Гильермо Нуньес (Четвертьфинал)
<li>  Фредерику Феррейра Силва (Второй раунд)
<li>  Кэмерон Норри (Первый раунд)
<li>  Николас Ярри (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Франция